Серге́й Пугачёв:
 Пугачёв, Сергей Викторович (род. 1963) — российский предприниматель; член Совета Федерации РФ с декабря 2001 по январь 2011 года.
 Пугачёв, Сергей Тимофеевич (1920—1991) — советский шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1971).